USS Louisiana — название нескольких кораблей ВМС США. Дано в честь штата Луизиана.

 USS Louisiana (1812) — шлюп, принимавший участие в Англо-американской войне.
 USS Louisiana (1861) — винтовой пароход, принимавший участие в Гражданской войне.
 USS Louisiana (BB-19) — эскадренный броненосец типа «Коннектикут». На службе с 1906 по 1920 год.
 USS Louisiana (BB-71) — линейный корабль типа «Монтана». Строительство отменено ещё до закладки киля.
 USS Louisiana (SSBN-743) — стратегическая атомная подводная лодка типа «Огайо». По состоянию на 2013 год — в строю.

См. также 
 CSS Louisiana — броненосец Конфедеративных Штатов Америки
 USRC Louisiana (1819) — шхуна, на службе с 1819 по 1824 год.